Micro eller mikro (av grekiska μικρών (mikrón) som betyder "liten") kan avse:

 mikro – ett SI-prefix för miljondel, betecknat µ
mikro - ett prefix som anger litenhet, ex. mikroskop
 Formel Micro – en tävlingsklass inom karting
 Mikro – en köksmaskin, se Mikrovågsugn

Geografi
 Micro, North Carolina

Se även:

 mikrometer
 mikrometer (mätverktyg)
 mikrob